Вајтсборо има више значења:
 Вајтсборо (Њу Џерзи)
 Вајтсборо (Алабама)
 Вајтсборо (Оклахома)
 Вајтсборо (Тексас)
 Вајтсборо (Њујорк)